Németh Miklós
 Németh Miklós (?–) gyógyszerész, a Baranya megyei Gyógyszertári Központ főgyógyszerésze
 Németh Miklós (1934–2012) festő, grafikus
 Németh Miklós (1935) vitorlázó
 Németh Miklós (1946) az FTC labdarúgója
 Németh Miklós (1946) atléta, olimpiai bajnok gerelyhajító
 Németh Miklós (1948) politikus, Magyarország miniszterelnöke 1988–1990 között
 Németh Miklós (1967) grafikus
 Németh Miklós a Bp. Spartacus birkózója
 Németh Miklós a Színház- és Filmművészeti Főiskola 1993-ban végzett gyártásvezetője
 Németh Miklós az 1936. évi nyári olimpia egyik kerékpárversenyzője
 Németh Miklós a 14 éves korosztályban 2000-ben 3. helyezést elért sakkozó
 Németh Miklós (vízilabdázó) a Tatabányai VSE vízilabdázója

hasonló nevűek
 Németh Miklós Attila (1955) újságíró